Disillusion – gruppo musicale metal tedesco
 Disillusion – traccia dell'album The Yes Album degli Yes del 1971
 Disillusion – traccia dell'album Ring Ring degli ABBA del 1973
Disillusion – album dei Loudness del 1984
 Disillusion – traccia dell'album Blood, Sweat and No Tears dei Sick of It All del 1989
 Disillusion – traccia dell'album 48/49 dei Beatsteaks del 1997
 Disillusion – singolo di Badly Drawn Boy del 2000